Albédo ou albedo peut désigner :

 albédo ou albedo, le rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface à l'énergie solaire incidente ;
 albédo, l'une des phases du Grand Œuvre en alchimie ;
 albédo, en transfert radiatif, le rapport du coefficient de diffusion au coefficient d'extinction total incluant l'absorption ;
 albédo, un autre nom donné à la partie externe du mésocarpe, blanche et spongieuse, située sous la peau des agrumes ;
 Albedo, un jeu de rôle ;
 Albedo 0.39, un album de Vangelis sorti en 1976.